Platina, scheikundig element
Platinum (Alaska), een plaats in Alaska
Platina (muziek), een trofee in de muziek
Platinum (Oldfield), een album van Mike Oldfield
Pokémon Platinum, een spel van Pokémon